Kemang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemang (administrativ by i Indonesien, lat -6,90, long 107,27), Jawa Barat, 
 Desa Kemang (administrativ by i Indonesien, lat -6,51, long 106,75), Jawa Barat, 
 Kecamatan Kemang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar